Horenbach ist ein Gewässername:

 Horenbach (Aabach), linker Zufluss des Aabachs (dort zur Aare) in Küttigen, Bezirk Aarau, Aargau
 Horenbach (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs (zum Neckar bei der Neckarburg) bei Villingendorf,  Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Horenbach ist ein Familienname:
 Horenbach, andere Schreibweise des Familiennamens von Christopher Horenbarch († nach 1599), deutscher Stück- und Glockengießer

Siehe auch:
 Horbach
 Ohrenbach